Steves Hounkponou est  au Bénin, à Cotonou. Il est Chef d'entreprise et a créé la marque BlackHats Paris.

Biographie  
Auteur d'un best-seller, instapreneur aux divers talents, Steves Hounkponou est surtout expert en image de marque et conférencier international. 

Plus jeune directeur commercial de la multinationale dans laquelle il travaillait dans le luxe,  Steves Hounkponou n’était pourtant pas destiné à ce métier. Dernier d'une fratrie de neuf enfants, il a grandi dans une famille aisée : son père était dans le domaine du pétrole et sa mère, une « nana benz », travaillait dans l'import-export de wax. 

Enfant, au Bénin, une passion le dévore, celle du ballon rond. Le football fait alors partie de son emploi du temps quotidien avec l'envie d'imiter des footballeurs connus. Il est repéré et rapatrié en France pour intégrer le centre de formation de AJ Auxerre. En mai 1998, lors d'un match de détection, il est gravement blessé sur un tacle. Hospitalisé, les medecins détectent alors une maladie, la spondylartgrite ankylosante, à l'origine du mal qui le ronde de l'intérieur, provenant de l'antigène HLA B27. Il est alors exposé à un risque accru de développer certaines maladies rhumatismales. Après la consultation de plusieurs hôpitaux, les médecins pronostiquent une paralysie des jambes à vie. Il s'en suivcra plusieurs opérations, une incapacité de marcher de deux ans, et de longs mois pour réaprendre sa mobilité et déjouer les pronostics. Ses rêves de foot professionnel anéantis, il se relève, et rêve de construire une carrière dans le luxe et la mode. 

Fasciné par l'univers d'Yves Saint Laurent, il entreprend de longues études dans de prestigieuses écoles. Ainsi, il obtient un Bachelor - Management international à Cambridge en 2007 et un Master 2 - Marketing Management de Luxe à l'ISC PARIS en 2009 et un MBA - Finance à l'ISG PARIS en 2010. 

Le chapeau devient un « accessoire identitaire » en . 

La même année, en 2012, il lance son compte Instagram « theblackwiththeblackhat », qui le positionne progressivement au statut d'influenceur. Il réalise divers partenariats notamment pour des marques comme :  Petit Bateau, Evian, Facebook, Instagram, Google, Mini, dont il est ambassadeur depuis 2020.  

En , son compte est suivi par 138 000 personnes. 

En , il crée BlackHats Paris, nommée ensuite BHP, sa marque de vêtements et d'accessoires qui prône la confiance en soi, avec plus de 40 points de distribution de la marque aujourd'hui notamment au Japon. . Il associe le cuir à la wax. Les tissus sont achetés au Bénin tandis que la production est réalisée à Paris.

En parallèle, Steves Hounkoponou, conseille avec son équipe plusieurs marques, personnalités publiques et chefs d'entreprise grâce à son agence d'image publique "STEVES HOUNKPOUNOU".

Sa communauté ne cesse de croître et compte aujourdh'ui en 2023, plus de 200k abonnés sur Instagram, Facebook et Youtube. 

Elu meilleur influenceur africain en 2019, l'agence Steves.Hounkpounou aide les marques (personnes, entrepreneurs et marques) à avoir un positionnement fort, basé sur un storytelling, des valeurs et un symbole fort afin d'avoir la place de leader sur les réseaux sociaux et une image adaptée grâce à sa méthode : LA METHODE STEVES ; "partir des points faibles de la marque pour l'accentuer en points positifs, déclencheurs de l'identité et de l'ADN de la marque"En 2021, il devient auteur à succès, avec l'édition du livre "J'avais toutes les excuses" aux éditions Dunod, un livre best-seller. Et, il participe au Ted X Paris sur le thème du regard.

Divers 
En , Il participe à Little Africa, un « guide du Paris africain » rédigé par Jacqueline Ngo Mpii.

Publications 

 J’avais toutes les excuses, Paris, Dunod, 2021, 224 p.

Notes et références 

Naissance à Cotonou
Naissance en août 1984
Modiste